Il doppio del torneo di tennis Baton Rouge Pro Tennis Classic 2008, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Phillip Simmonds e Tim Smyczek che hanno battuto in finale Ryan Harrison e Michael Venus 2-6, 6-1, [10-4].

Teste di serie 

 Benjamin Becker /  Igor' Kunicyn (quarti di finale)
 Brendan Evans /  Rajeev Ram (primo turno)

 Amer Delić /  Ryan Sweeting (primo turno)
 Mustafa Ghouse /  Sam Warburg (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Baton Rouge Pro Tennis Classic 2008